Świercz steht für:

 Świercz (Będzino), eine Ortschaft der Gmina Będzino (Alt Banzin) in Polen

Świercz ist der Familienname folgender Personen:

 Dariusz Świercz (* 1994), polnisch-US-amerikanischer Schachspieler